Maria Ebene bezeichnet:

 Krankenhaus Maria Ebene
 Kapelle Maria Ebene